Česká fotbalová liga (ČFL) v sezóně 2009/10 začala 1. kolem 8. srpna 2009, celkem se odehrálo 34 kol.

V sezóně 2009/10 si právo účasti v ČFL vybojovaly týmy FK Loko Vltavín (vítěz divize A), Arsenal Česká Lípa (vítěz divize B) a TJ Sokol Ovčáry (vítěz divize C). Práva na soutěž od SK Sparta Krč přešla výměnou soutěží na tým SK Motorlet Praha (2. tým divize A, Jirny s největším počtem bodů na druhém místě divizí soutěž odmítly)

Tabulka 

Poznámky:
Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Výsledky 

Česká fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2009
Fotbal v Česku v roce 2010